Rimbo Pengadang (plaats), een plaats in Indonesië
Rimbo Pengadang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing